Олендорф ( или Ollendorf) — многозначный термин.

Топонимы 
 Олендорф (Хемминген) — район в общине Хемминген.
 Олендорф (Меллингхаузен) — район в общине Меллингхаузен.
 Олендорф (Зеветаль) — район в общине Зеветаль.
 Олендорф (Зальцгиттер) — район города Зальцгиттер.

Персоналии 
 Олендорф, Джесси (1887—1974) — американский адмирал.
 Кристиан Фридрих Олендорф — гольштейнский ботаник.
 Олендорф, Отто (1907—1951) — группенфюрер СС, командир айнзацгруппы D, военный преступник.
 Олендорф, Петер (род. 1952) — немецкий кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Олендорф, Росс (род. 1982) — американский питчер.

Выдуманные персонажи 
 персонаж оперы Карла Миллёкера «Нищий студент»

См. также 
 Оллендорф
 Олендорфф
 Оллндорф